Тринаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 9. децембра 1978. у Шладмингу у Аустрији а завршена је 19. марта 1979. у Фурану у Јапану. Победници у укупном поретку су били Петер Лишер из Швајцарске и Анемари Мозер-Прел из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација 

* У комбинацији није додељен посебан кристални глобус, резултати су се рачунали за пласман у укупном поретку.

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 26 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација 

* У комбинацији није додељен посебан кристални глобус, резултати су се рачунали за пласман у укупном поретку.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1978.
Алпско скијање у 1979.